

Persone 
 Alfred Kowalski  – pittore polacco 
 Bernard L. Kowalski – regista statunitense
 Daniel Kowalski – ex nuotatore australiano
 Józef Kowalski – sacerdote polacco
 Killer Kowalski – wrestler canadese
 Mateusz Kowalski – calciatore polacco
 Richard A. Kowalski – astronomo statunitense
 Stanisław Kowalski – atleta polacco
 Władysław Kowalski – politico e letterato polacco
 Władysław Kowalski – attore polacco
 Zbigniew Kowalski (noto come "Zbigniew Preisner") – compositore polacco

Cinema 
 Kowalski – personaggio della serie di film Madagascar
 Sergei Kowalsky – protagonista del film Il mercenario (1962, regia di Sergio Corbucci)
 Matt Kowalski – protagonista del film Gravity (2013, regia di Alfonso Cuarón)

Altro 
 Kowalski – casa editrice del gruppo Feltrinelli
 7392 Kowalski – asteroide della fascia principale